Biffi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Biffi, italienischer Komponist und Organist des Barock
 Giacomo Biffi (1928–2015), italienischer Kardinal, Erzbischof von Bologna
 Inos Biffi (* 1934), italienischer römisch-katholischer Theologe